Rollingstone ist der Name folgender Orte:

 Rollingstone (Minnesota), Ort im Bundesstaat Minnesota, USA
 Rollingstone (Queensland), Ort im Bundesstaat Queensland, Australien

Rolling Stone steht für:
 Rolling Stone, Zeitschrift mit Schwerpunkt auf Popkultur und Rockmusik

Siehe auch:
 The Rolling Stones (englische Rockband)